Credaro peut faire référence à:
 Credaro est une commune dans la province de Bergame dans la région de Lombardie dans le nord de l'Italie.
 Luigi Credaro (1860-1939) est un homme politique, historien de la philosophie, pédagogue et universitaire italien.